Epheser steht für:
 die Bewohner von Ephesos
 den neutestamentlichen Brief des Paulus an die Epheser

Epheser ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Epheser (1917–2002), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer